Osoby o tym nazwisku:
 Aleksander Kierski – polski wojskowy
 Józef Tadeusz Kierski – katolicki duchowny
 Kazimierz Kierski – polski urzędnik
 Zygmunt Kierski – polski i gdański bankowiec, rumuński urzędnik konsularny